Freischlader ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Freischlader (* 1982), deutscher Bluesgitarrist und -sänger
 Lothar Freischlader (* 1960), deutscher Diplomat